Setter Hill ist der Name folgender Berge:
 Setter Hill (Tingwall), auf Mainland, Shetland
 Setter Hill (Whalsay), auf Whalsay, Shetland